Frenchtown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Frenchtown (Montana)
Frenchtown (New Jersey)